{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Totesport Grand Prix 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 2 — 10 октября 2004
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ 400 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 147 (Джон Хиггинс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 2003 — Марк Уильямс
|-
| Чемпион 2004 — Ронни О'Салливан 
|-
| Финалист — Иан Маккалох
|-
|}Гран-при 2004 (, также известен как Totesport Grand Prix 2004 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил со 2 по 10 октября 2004 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Иана Маккалоха со счётом 9:5.

Это единственный раз, когда спонсором турнира выступила компания Totesport.

 Результаты 1/32 финала

 Ронни О'Салливан 5:2 Марк Дэвис  
 Джо Свэйл 5:3 Майк Данн  
 Грэм Дотт 5:4 Райан Дэй  
 Доминик Дэйл 5:1 Скотт Маккензи  
 Марк Селби 5:4 Крис Смолл  
 Лео Фернандес 5:4 Дрю Хенри  
 Питер Эбдон 5:2 Саймон Бедфорд  
 Джо Джогия 5:0 Марк Кинг  
 Кен Доэрти 5:1 Энтони Дэвис  
 Джеймс Уоттана 5:2 Джон Пэррот  
 Стивен Ли 5:2 Хью Эбернети  
 Энтони Хэмилтон 5:2 Джимми Мики  
 Стив Дэвис 5:1 Шон Стори  
 Тони Драго 5:3 Цзинь Лун  
 Пол Хантер 5:3 Даррен Морган  
 Алистер Картер 5:4 Эдриан Ганнэл 

 Стивен Хендри 5:4 Джейми Бёрнетт  
 Роберт Милкинс 5:2 Рори Маклауд  
 Джимми Уайт 5:4 Патрик Уоллес  
 Иан Маккалох 5:4 Род Лоулер  
 Алан Макманус 5:4 Фергал О'Брайен  
 Найджел Бонд 5:2 Джерард Грин  
 Рики Уолден 5:3 Джон Хиггинс  
 Стивен Магуайр 5:2 Шон Мёрфи  
 Энди Хикс 5:1 Мэттью Стивенс  
 Нил Робертсон 5:2 Майкл Холт  
 Дэвид Грэй 5:0 Ли Уокер  
 Джо Перри 5:1 Шокат Али  
 Марко Фу 5:2 Дэвид Ро  
 Барри Хокинс 5:4 Барри Пинчес  
 Майкл Джадж 5:2 Марк Уильямс  
 Маркус Кэмпбелл 5:3 Квинтен Ханн

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2004 год в снукере